Denumirea de Sirakovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sirakovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Sirakovo, un sat în comuna Mineralni Bani, regiunea Haskovo;
 Sirakovo, un sat în comuna Borovan, regiunea Vrața.